

Significato 

Real life è un'espressione inglese che significa “vita reale”.

Cinema 
 Real Life – film del 1979 diretto da Albert Brooks
 Il bugiardo innamorato (Real Life) – film del 1984 diretto da Francis Megahy

Fumetti 
 Real Life – serie di fumetti realizzata da autori italiani, edita da Panini/Disney Italia a partire dal giugno 2014

Musica 
 Real Life – gruppo new romantic australiano formatosi nei primi anni '80
 Real Life – album dei Magazine del 1978
 Real Life – album dei Crown of Creation del 1994
 Real Life – traccia del singolo Last of the Independents dei The Pretenders, del 1994
 Real Life – album dei Simple Minds del 1991
 Real Life – singolo dei Simple Minds tratto dall'album eponimo
 Real Life – raccolta di videoclip di Lisa Stansfield, del 1992
 Real Life – singolo dei Bon Jovi, del 1999
 Real Life – traccia dell'album Immobilarity di Raekwon the Chef, del 1999
 Real Life – album di Jeff Carson del 2001
 Real Life – album degli Evermore del 2006
 Real Life – album di Joan as Policewoman del 2006
 Real Life – album di Emeli Sandé del 2019

Televisione 
 Real Life – serie televisiva statunitense
 Problemi di famiglia (Real Life) – episodio della terza stagione di Star Trek: Voyager

Note

Altri progetti